Алексе́й Семёнович Чуя́нов (17 (30) марта 1905, Темрюк — 30 ноября 1977, Москва) — советский партийный деятель. В 1938—1946 годах — Первый секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б).

Биография 

Родился а в городе Темрюк (ныне Краснодарский край) тринадцатым ребёнком в семье грузчика.

В 1918—1923 — пастух, сельхозработник, рабочий на рыбных промыслах Кубани.

В 1923—1927 — заведующий агитпроп, секретарь ряда райкомов комсомола Кубанского округа.

В 1925 году вступил в ВКП(б).

В 1927 году — заведующий отделом Кубанского окружкома ВЛКСМ.

В 1928—1929 — на профсоюзной работе.

В 1929—1934 — студент, а в 1935—1937 — аспирант Московского химико-технологического института мясной промышленности.

В 1934—1936 — инженер-механик московского треста Мясохладстрой.

В 1937—1938 — инструктор отдела руководящих партийных работников ЦК ВКП (б).

С 22 июня 1938 по 6 декабря 1946 — 1-й секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б). Сразу после назначения на должность инициировал пересмотр ряда следственных дел как необоснованных во время массовых репрессий.

В 1939—1952 — кандидат в члены ЦК ВКП(б).

В 1941—1950 — депутат ВС СССР 1—2 созывов.

Во время Великой Отечественной войны в 1941—1943 годах являлся председателем Сталинградского городского комитета обороны.

Во время Сталинградской битвы ярко проявился организаторский талант Чуянова. Он занимался вопросами тыла, а также реорганизацией производства на нужды фронта. При его содействии чётко была организована работа по выпуску танков Т-34 и другой военной техники, заготовка и переработка сельхозпродуктов, а также работа предприятий по ремонту техники.

Большую работу провёл Сталинградский обком партии под руководством Чуянова по формированию и подготовке отрядов народного ополчения, рабочих отрядов самообороны, по эвакуации из города мирных жителей и государственных ценностей.

В 1942—1943 годах был членом Военного совета Сталинградского, Донского и Южного фронтов.

С декабря 1946 года — зам. начальника Главного управления по делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров СССР, в 1955 — 1960 годах — работал в Государственном комитете СМ СССР по вопросам труда и заработной платы.

У Алексея Семёновича Чуянова сложились доверительные отношения с журналистом Всеволодом Петровичем Ершовым и писателем  Александром Михайловичем Шейниным.

В своём письме волгоградскому журналисту Всеволоду Петровичу Ершову от 04 марта 1969 года А. С. Чуянов писал, что «...Разве Сталинградская битва может быть вложена только в Сталина, Жукова, Василевского и Ерёменко...», он писал о красоте человеческих душ рабочих, волгарей, народоополченцев; о партизанах, разведчиках, девушках-сталинградках и самом маленьком защитнике Сталинграда — Константине Дмитриевиче Зимине, 12-летнем сыне 80-й гвардейской стрелковой дивизии Дёмина.

Решением Волгоградского городского Совета депутатов трудящихся от 4 мая 1970 года «за особые заслуги, проявленные в обороне города и разгроме немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» Чуянову было присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Волгограда».

Умер в 1977 году в Москве, похоронен в Волгограде, на Мамаевом кургане.

Память 

 Дом Чуянова в Волгограде
 Гранитный памятник в Волгограде
 Мемориальная доска с портретом А. С. Чуянова на стене бункера ГКО в Комсомольском саду
 Надгробная плита на Мамаевом Кургане
 Улица Чуянова в Темрюке

Награды 
 орден Ленина (02.1942)
 орден Октябрьской Революции (28.03.1975)
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль «За оборону Сталинграда»
медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"
 Почётный гражданин города-героя Волгограда (4 мая 1970)

Библиография 
 Чуянов, Алексей Семенович — Кровавые злодеяния гитлеровцев в селе Алексеевка, Сталинградской области / А. С. Чуянов; [Ред. Р. П. Терновая]. — Сталинград : Обл. кн-во, 1943 (Астрахань: тип. изд-ва «Коммунист») . — 11 с. ; 14 см. — 5000 экз. .
 Чуянов, Алексей Семенович — Сталинград возрождается / А. Чуянов. — [Москва : Госполитиздат, 1944]. — 51 с. ; 20 см. .
 Филиппов, А. Г. , Чуянов, Алексей Семенович — Стихи о Сталинграде : [Сборник / Ред. А. Г. Филиппов ; Предисл. А. Чуянова]. — Сталинград : Обл. кн-во, 1944 (Астрахань: Тип. изд-ва «Коммунист») . — 116 с. — 10000 экз. . ﻿
 Чуянов А. С. — Зверства немецко-фашистских захватчиков в районах Сталинградской области, подвергавшихся немецкой оккупации : Документы / Под общ. ред. А. С. Чуянова. — Сталинград : Обл. кн-во, 1945. — 76 с. ; 20. — 10000 экз. .
 Чуянов, Алексей Семенович, Терновая, Р. П. — Большевики города-героя / А. С. Чуянов; [Отв. ред. Р. П. Терновая]. — Сталинград : Обл. кн-во, 1945. — 88 с. ; 20 см. — 10000 экз. .
 Чуянов А. С. Все были солдатами.//Битва за Сталинград.4-е издание. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательсов, 1973.- С.488 — 499.
 Чуянов А. С. — На стремнине века. Записки секретаря обкома. — М.: Политиздат, 1977. — 288 с.

Семья 
 Сестра — Анастасия.

Примечания

Ссылки 
 
 Чуянов Алексей Семёнович // Сайт проекта «ХРОНОС»
 

Похороненные на Мамаевом кургане
Почётные граждане Волгограда
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари Волгоградского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Участники Сталинградской битвы
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Первые секретари Волгоградского горкома КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Мемуаристы СССР
Персоналии:Сталинградский фронт